Села:
 Стрижівка — Житомирський район, Коростишівська міська громада
 Стрижівка — Житомирський район, Любарська селищна громада
Залізниця:
 Стрижівка — пасажирська зупинна платформа Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці